Korte (munt), een middeleeuwse munt

Beginnend met Korte 
 Korte film, een film met een relatief korte speelduur 
 Korte golf, een deel van het radiospectrum
 Korte en lange schaalverdeling, methodes voor naamgeving van grote getallen
 Korte stop, een speler in honkbal of softbal
 Korte telling, een telling van de Mayakalender
 Korte termijn, een tijdsperspectief in de macro-economie

Personen met de naam De Korte 
 Abraham de Korte, een Nederlands verzetsstrijder
 Chris de Korte, een Nederlands judotrainer
 Gerard de Korte, een Nederlands rooms-katholiek geestelijke
 Hans de Korte (politicus), een Nederlands politicus (VVD)
 Hans de Korte (televisieregisseur), een Nederlandse televisieregisseur
 Joke de Korte, een voormalig Nederlands zwemster
 Pepijn de Korte, koning der Franken
 Rudolf de Korte, een Nederlands politicus en bestuurder
 Wladislaus de Korte, koning van Polen

Straatnamen beginnend met Korte 
 Korte Lauwerstraat, straat in Utrecht
 Korte Minrebroederstraat, straat in Utrecht
 Korte Nieuwstraat (Utrecht), straat in Utrecht
 Korte Rijkepijndersstraat, straat in Brugge
 Korte Prinsengracht, straat in Amsterdam
 Korte Sint-Annastraat, straat in Brugge
 Korte Steigerstraat, straat in Zaltbommel 
 Korte Strikstraat, straat in Zaltbommel 
 Korte Vuldersstraat, straat in Brugge
 Korte Zoutkeetsgracht, straat in Amsterdam